Falling Spring ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Falling Spring (Illinois)
 Falling Spring (Pennsylvania)
 Falling Spring (Virginia)
 Falling Spring (West Virginia)